Southend-on-Sea (district)
 Southend-on-Sea (plaats)